Кишка — многозначный термин:
 Кишечник — орган в анатомии.
 Кишка — традиционная белорусская колбаса.

Фамилия 
 Лев Кишка (1668—1728) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси — предстоятель Униатской церкви (1714—1728).
 Кишка, Кшиштоф (ок. 1590—1646) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского).
 Кишка, Николай (ок. 1520—1587) — государственный деятель Великого княжества Литовского и Королевства Польского.
 Кишка, Николай Станиславович (1588—1644) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.
 Кишка, Пётр (ум. 1534) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Кишка, Станислав Станиславович (1584—1626) — католический епископ жемайтский, референдарий великий литовский.
 Кишка, Ян (1552—1592) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Кишка, Януш (1586—1654) — военный и государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Кишка — происходивший из Подляшья шляхетский магнатский род Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, который угас в середине XVII века.

См. также 
 Кишки (значения)